Geitá steht für: 

 einen Fluss im Westen Islands, östlich des Vulkans Ok, der in die Hvítá mündet, siehe Geitá (Hvítá)
 einen Fluss im Norden Islands, der in den See Ljósavatn mündet, siehe Geitá (Ljósavatn)
 einen Fluss im Osten Islands, der in den Lagarfljót mündet, siehe Geitá (Lagarfljót)
 einen Fluss im Nordwesten Islands am Mábergsfjall südlich des Ortes Patreksfjörður, siehe Geitá (Mábergsfjall)
 einen Fluss im Nordwesten Islands, der nordöstlich von Reykhólar in die Laxá mündet, siehe Geitá (Laxá)